Дуэль Гамильтона с Берром — дуэль, произошедшая 11 июля 1804 года между двумя видными политиками Соединённых Штатов: Александром Гамильтоном (секретарь казначейства) и Аароном Берром (вице-президент).

После того, как прозвучала команда, Берр поднял пистолет, но Гамильтон намеренно медлил. Гамильтон, стреляя первым, сознательно промахнулся. Потом, когда прочли его предсмертную записку, выяснилось, что его «религиозные и моральные принципы, — писал министр, — решительно против практики дуэлей. Вынужденное пролитие крови человеческого существа в частном поединке, запрещённом законом, причинит мне боль… Если Господу будет угодно предоставить мне такую возможность, я выстрелю в сторону первый раз и, думаю, даже второй». Роковой выстрел Берра поразил печень Гамильтона и позвоночник. После ранения Гамильтон прожил ещё полтора дня. Перед смертью Гамильтон сказал: «Если этот союз разрушится, то и моё сердце тоже». Секундантом на этой дуэли был .

Причины дуэли 
Во время избирательной кампании за пост губернатора Нью-Йорка Александр Гамильтон выпустил немало оскорбительных памфлетов против Берра, в связи с чем последний и вызвал его на дуэль.

Упоминания 
Эта дуэль упоминается в книге «Клуб патриотов» Кристофера Райха (). Также в альтернативном мире в фантастическом рассказе Р. Шекли «Три смерти Бена Бакстера» этот поединок становится правовым прецедентом, в результате которого в США разрешаются поединки. Сцена дуэли изображена в мюзикле Hamilton.

Примечания

Литература

Статьи

Ссылки 

 American Experience — The Duel — Official PBS Hamilton-Burr Duel Documentary site

Дуэли
Конфликты 1804 года
События 11 июля
1804 год в Нью-Джерси
Июль 1804 года